Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica arborea
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta '''''Erica scoparia